AD o ad pueden referirse a:

Política e historia 
 Anno Domini (en el año del Señor), indica que la cifra antecedente está contada a partir del año de nacimiento de Jesús de Nazaret.
 Anno Diocletiani (año o era de los mártires), la era del emperador Diocleciano, una numeración alterna de los años.
 Andorra:
 .ad: Dominio de nivel superior geográfico de Andorra.
 AD, código ISO 3166-1 de dos letras de Andorra.
 Acción Democrática, un partido político venezolano.
 Action Directe, grupo terrorista francés.
 A'ad, una civilización perdida.
 Alianza Democrática, que se corresponde con varias organizaciones políticas.
Apruebo Dignidad, coalición política chilena.

Medios de comunicación y cultura 
 Asistente de dirección, un miembro de equipo cinematográfico quien lleva a cabo varias tareas.
 Una preposición latina, cfr. dos significados, en este anexo: hacia, junto a. Otro tema: locuciones latinas creadas con ella (al inicio), hoy veo: unas 20, y alguna otra, si en otra posición.

 American Dad, un programa animado de la cadena Fox en Estados Unidos.
 Arrested Development, un programa de Fox Network ganadora del Emmy.
 Andalucía Directo, un programa televisivo de Canal Sur.
 Architectural Digest, una revista de diseño de interiores con gran reconocimiento a nivel mundial.

Ciencia y tecnología 
 Active Directory, un componente de Microsoft Windows que provee al usuario administración y autenticación.
 Un adenovirus.
 Axioma de determinación creado por Jan Mycielski y Hugo Steinhaus.
 Teoría Autodinámica (AD) de Ricardo Libertario Carezani.
 Audio descripción, un método auditivo y visual para personas con trastornos visuales o discapacidad visual.
 Conversión https://play.google.com/store/audiobooks/details/Giovanni_Rigters_Inversi%C3%B3n_En_El_Mercado_De_Valore?id=AQAAAEDspGjkl-digital (CAD) o (ADC).
 Adamantano (Adamantyl) abreviación de un compuesto cristalino.
 Aurícula derecha .

Personas 
 Ad Tak, un ciclista de los Países Bajos.
 Antonio Davis, exjugador de baloncesto de la NBA.
 Antonio Daniels, un jugador de baloncesto.
 Adrian Peterson, apodado A.D.

Otros 
 Ad, palabra usada en inglés para anuncios comerciales o clasificados; (abreviatura de: advertisement / :en:advertising); y (es:) «Advertising».

 Acción directa, una iniciativa.
 Aventuras Dinamic, un sello bajo el cual Dinamic Software publicaba sus juegos de aventura conversacional.
 Aventuras AD, compañía sucesora de la anterior, pero independiente de Dinamic.
 Attack Damage en juegos de computadora.
 AD, calificación usada en la educación básica para un logro destacado en el estudiante.

Siglas
Acrónimos